Омми́ — может означать:

Топоним 
 Омми́ — озеро в Амурском районе Хабаровского края.
 Омми́ — село в Амурском районе Хабаровского края.
 Сельское поселение «Село Омми»

Известные люди 
 Омми Пипит-Суксун — тайская балерина.